If I Can't Have You – canzone disco del 1977 scritta dai Bee Gees
 If I Can't Have You – brano musicale di Kelly Clarkson del 2009 incluso nell'album All I Ever Wanted
 If I Can't Have You – singolo di Shawn Mendes del 2019